Piper Aircraft, Inc. je ameriški proizvajalec letal splošnega letalstva. Sedež podjetja je v Vero Beach v ameriški zvezni državi Florida. Podjetje je trenutno v lasti brunejske vlade. Piper je bil v preteklosti eden od "Velikih treh" proizvajalcev športnih letal, ostala dva sta bila Beechcraft in Cessna. Piper je v obdobju 1927-2009 proizvedel 144 000 letal v 160 modelih. 90 000 od njih še vedno leti.

Podjetje je sta ustanovila Clarence Gilbert Taylor in Gordon A. Taylor v Rochestru septembra 1927, sprva kot "Taylor Brothers Aircraft Manufacturing Company". Kasneje se je podjetje preimenovalo v "Taylor Brothers Aircraft Corporation". Podjetje se je potem preselilo v Bradford, Pensilvanija

V poznih 1930ih je podjetje oznanilo bankrot, William T. Piper je potem za $761 kupil lastnino in prevzel nadzor nad podjetjem. W. Piper je verjel, da bodo nizkocenovna in enostavna letala uspešna tudi v časih Velike depresije. Zaradi poceni, enostavnih za proizvodnjo in lahkih za letenje letalih,  se Piperja velikokrat označuje kot "Henry Ford" letalstva.

Seznam Piperjevih letal

Sklici

Bibliografija 
 
 
 
 
 
 Lambert, Mark and Pugh, Alastair. "The Pied Pipers: In the Air with the Colourful Comanche, Tri-Pacer and Super Cub", Flight (Iliffe and Sons), Vol. 76, No. 2644, 13 November 1959, pp. 550–552
 
 
 
 The New Piper Aircraft: Soaring High

Zunanje povezave

 Piper uradna stran
 Piper letalski muzej
 Aircraft-Info.net - Piper

Letala Piper
Proizvajalci letal
Letalska podjetja ZDA
Podjetja, ustanovljena leta 1927